Le nom Hugh Martin est porté par les personnes suivantes :
 Hugh Martin (1888-1970), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Hugh Martin (1914-2011), un compositeur américain ;
 Hugh Martin (-), un acteur britannique ;
 Hugh Martin (-), un réalisateur américain.

Voir aussi